El Príncipe Alberto de Thurn y Taxis (en alemán nacido como: Albert Maria Joseph Maximilian Lamoral von Thurn und Taxis; Ratisbona, 8 de mayo de 1867 - Ratisbona, 22 de enero de 1952) fue el 8.º Príncipe de Thurn y Taxis y Jefe de la Casa Principesca de Thurn y Taxis desde el 2 de junio de 1885 hasta su muerte.

Primeros años 
Alberto nació en Regensburg, Alemania, siendo el hijo menor del Príncipe Heredero Maximiliano Antonio Lamoral de Thurn y Taxis (1831-1867) y la Duquesa Elena de Baviera (1834-1890). Su padre murió cuando él tenía menos de dos meses de edad, y fue criado por su madre.

Sucesión 
En 1871 el abuelo de Alberto, Maximiliano Carlos murió, y su hermano mayor Maximiliano María sucedió como Príncipe. Maximiliano María murió el 2 de junio de 1885 y Alberto sucedió como Príncipe; su madre sirvió como regente hasta su 21.º cumpleaños en 1888. El 8 de mayo de 1889 fue nombrado Duque de Wörth y Donaustauf por el Príncipe Regente Leopoldo de Baviera. El 30 de noviembre de 1889 fue nombrado caballero de la austríaca Orden del Toisón de Oro.

Matrimonio e hijos 

El 15 de julio de 1890 en Budapest, Hungría, Alberto contrajo matrimonio con la Archiduquesa Margarita Clementina de Austria (6 de julio de 1870 - 2 de mayo de 1955), hija del Archiduque José Carlos de Austria. Alberto adquirió la 'Tiara de la Emperatriz Eugenia' como regalo de boda para Margarita; la tiara, diseñada por Gabriel Lemmonier en 1853, era parte de las joyas de la corona de Francia y ahora se halla en el Louvre en París.

Alberto y Margarita tuvieron ocho hijos:

 Francisco José, 9.º Príncipe de Thurn y Taxis (21 de diciembre de 1893 - 13 de julio de 1971), desposó a la Princesa Isabel María de Braganza, hija del Duque Miguel de Braganza.
 Príncipe José Alberto de Thurn y Taxis (4 de noviembre de 1895 - 7 de diciembre de 1895)
 Príncipe Carlos Augusto, 10.º Príncipe de Thurn y Taxis (23 de julio de 1898 - 26 de abril de 1982), desposó a la Princesa María Ana de Braganza, hija del Duque Miguel de Braganza.
 Príncipe Luis Felipe de Thurn y Taxis (2 de febrero de 1901 - 22 de abril de 1933), desposó a la Princesa Isabel de Luxemburgo, hija del Gran Duque Guillermo IV de Luxemburgo.
 Príncipe Max Emanuel de Thurn y Taxis (1 de marzo de 1902 - 3 de octubre de 1994)
 Princesa Isabel Elena de Thurn y Taxis (15 de diciembre de 1903 - 22 de octubre de 1976), desposó al Márgrave Federico Cristián de Meissen.
 Príncipe Rafael Rainiero de Thurn y Taxis (30 de mayo de 1906 - 8 de junio de 1993), desposó a la Princesa Margarita de Thurn y Taxis; padre del Príncipe Max Emanuel de Thurn y Taxis, el actual heredero presunto de Thurn y Taxis.
 Príncipe Felipe Ernesto de Thurn y Taxis (7 de mayo de 1908 - 23 de julio de 1964), desposó a la Princesa Eulalia de Thurn y Taxis

Muerte 
Alberto murió en Regensburg donde está enterrado junto a su esposa en la cripta del Palacio de San Emerano, anteriormente Abadía de San Emerano.

Títulos y estilos 
 8 de mayo de 1867 - 10 de noviembre de 1870: Su Alteza Serenísima Príncipe Alberto de Thurn y Taxis
 10 de noviembre de 1870 - 2 de junio de 1885: Su Alteza Serenísima El Príncipe Heredero de Thurn y Taxis
 2 de junio de 1885 - 22 de enero de 1952: Su Alteza Serenísima El Príncipe de Thurn y Taxis

Honores 
 Gran maestre de la Orden de la Perfecta Amistad
 Caballero de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
 En 1923 Alberto recibió un doctorado honorífico de filosofía por la Universidad de Innsbruck.

Ancestros

Referencias 

Príncipes de Thurn y Taxis
Nacidos en Ratisbona
Católicos de Alemania
Nobles de Alemania del siglo XIX
Nobles de Alemania del siglo XX
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Miembros hereditarios de la Cámara de los Señores de Prusia
Miembros hereditarios de la Cámara de los Señores de Wurtemberg